Jakub Brabec (Praag, 6 augustus 1992) is een Tsjechisch voetballer die doorgaans als verdediger speelt. Hij verruilde KRC Genk in juli 2019 voor Viktoria Pilsen, dat hem in het voorgaande halfjaar al huurde. Brabec debuteerde in 2016 in het Tsjechisch voetbalelftal.

Clubstatistieken

Interlandcarrière 
Brabec debuteerde op 29 maart 2016 in het Tsjechisch voetbalelftal, in een met 0–1 verloren oefeninterland tegen Schotland. Hij maakte op 11 oktober 2019 zijn eerste interlanddoelpunt, de 1–1 in een met 2–1 gewonnen EK-kwalificatiewedstrijd tegen Engeland.

Externe link
  Profiel en statistieken van Jakub Brabec op transfermarkt.co.uk

Tsjechisch voetballer